Приисковый — название населённых пунктов в России:

 Приисковый — посёлок городского типа в Нерчинском районе Забайкальского края.
 Приисковый — посёлок в составе города Находки Приморского края.
 Приисковый — посёлок в составе города Екатеринбург Свердловской области.
 Приисковый — до 2001 г. название села Приисковое в Орджоникидзевском районе Хакасии.